Schiappacasse es un apellido que puede referirse a:

 Aldo Schiappacasse (1961-), presentador de televisión y comentarista deportivo chileno;
 Nicolás Schiappacasse (1999-), futbolista uruguayo.